Ралли Монца (также известное как Monza Rally Show) — автоспортивное событие, которое проводится с 1978 года на Autodromo Nazionale di Monza. По своему формату это не раллийная гонка, а скорее автомобильное шоу наподобие "Гонки чемпионов", участие в котором принимают как раллийные и кольцевые авто- и мотогонщики, так и другие спортсмены и медийные личности. Обычно проводится в конце ноября. Больше всего побед (семь) на счету мотогонщика Валентино Росси, семикратного чемпиона MotoGP. Также из знаменитых гонщиков побеждали Ринальдо Капелло (пять раз), Дани Сордо (дважды) и по одному разу: девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб, бывшие пилоты Формулы-1 Роберт Кубица и Никола Ларини.   

В первые годы существования проводилось на смешанном покрытии (спецучастки проходили как по асфальтовым, так и по грунтовым дорогам). С 1985 года гонка стала проводиться только на асфальтовом покрытии. В 1980-ых и 90-ых годах  организаторами допускались к участию как классические раллийные автомобили, так и специально подготовленные (а также кузовные автомобили классов Touring и Gran Turismo). В последующие годы соревнование постепенно превратилось из классического ралли в автомобильное шоу и с 2003 года стало называться Monza Rally Show.  

9 октября 2020 года было объявлено, что Ралли Монца станет финальным этапом чемпионата мира по ралли 2020. Соревнование прошло 3-6 декабря и победу одержал Себастьен Ожье, также на подиуме расположились Отт Тянак и Дани Сордо.

Победители

Многократные победители

Примечания

Ссылки 

Ралли
Автоспорт в Италии